Ко́шелев (Кошелёв) — русская фамилия, имеет женскую форму Ко́шелева/Кошелёва. По одной из гипотез восходит к существительному «кошель», по другой — образована от прозвища Кошель, которое давалось неповоротливому, неловкому человеку, либо от названия промысловой снасти, применяемой в Поволжье в рыболовном промысле.

Известные носители

А 
 Кошелёв, Александр Иванович (1806—1883) — государственный и общественный деятель, публицист-славянофил.

В 
 
 
 Кошелев, Вячеслав Анатольевич (1950—2020) — историк русской литературы, доктор филологических наук, профессор Новгородского университета.

Г, Д, Е 
 Кошелев, Герасим Иванович (1671—1722) — начальник Канцелярии розыскных дел, президент Камер-коллегии.
 Кошелев, Дмитрий Родионович (после 1750—1815) — губернатор четырёх губерний, дядя А. И. Кошелева.
 Кошелев, Евгений Иванович (1930—2020) — советский волейболист, чемпион мира.

И 
 
 Кошелев, Игнат Андреевич (1916—?) — полный кавалер ордена Славы.

К 
 Кошелев, Кузьма Фёдорович (1900—?) — первый председатель облисполкома Тюменской области.

Л

М 
 Кошелев, Максим Павлович (род. 1976) — российский и белорусский хоккеист с мячом.

Н

П 
 Кошелев, Павел Иванович (1764 — после 1831) — генерал-майор, участник штурма Измаила и Отечественной войны 1812 года, комендант Камчатской области (1802—1806).
 Кошелев, Пётр Львович (1916—1946) — Герой Советского Союза.

Р

С 
 Кошелев, Семён Юрьевич (род. 1996) — казахстанский хоккеист.



Топоним 
 Кошелев — село в Жолковском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Кошелево